Le Puy (Doubs)
Le Puy (Gironde)
ook
Le Puy-en-Velay,  Haute-Loire  Ponots
Le Puy-Notre-Dame,  Maine-et-Loire  Penaudes
Le Puy-Sainte-Réparade, Bouches-du-Rhône  Puechens
Saint-André-le-Puy,  Loire 
Saint-Gérand-le-Puy, Allier 
Saint-Romain-le-Puy,  Loire   Romanais
Vals-près-le-Puy,  Haute-Loire

gemeenten met de naam Puy